Oligofilomorpha är ett släkte av plattmaskar. Oligofilomorpha ingår i familjen Solenofilomorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Oligofilomorpha